Об'єкти NGC
Цефей (сузір'я)
Розсіяні скупчення
Відбивні туманності